Le nom Château de Vaux peut désigner :

 le château de Vaux, situé à Miré dans le département de Maine-et-Loire ;
 le château de Vaux, situé à Chaumont-d'Anjou dans le département de Maine-et-Loire ;
 le château de Vaux, situé à Fouchères dans le département de l'Aube ;
 le château de Vaux situé à Saint-Julien-du-Pinet en Haute-Loire ;
 le château de Vaux situé à Sarroux - Saint Julien en Corrèze ;
 le château de Vaux situé à Vaux en Moselle ;
 le château de Vaux situé à Vaux-sur-Seine dans les Yvelines ;
 le château de Vaux situé à Verneuil-en-Bourbonnais dans l’Allier.

Voir aussi 
 Château de Vaux-le-Vicomte en Seine-et-Marne.
 Château de Vaux-sous-Targe en Saône-et-Loire.
 Château de Vaux-sur-Aine en Saône-et-Loire.
 Château des Vaux en Eure-et-Loir.
 Château de Vaux-le-Pénil en Seine-et-Marne.
 Château de la Motte-des-Vaux en Ille-et-Vilaine.

Vaux